Cuvântul Torino se poate referi la:
Torino, capitala regiunii italiene Piemont,
Torino, o provincie din regiunea Piemont,
Torino Calcio, echipă de fotbal din Torino.